Nautile : mollusque céphalopode dont le corps souple est protégé par une coquille spiralée.
 Nautile : sous-marin en bois, construit et expérimenté au Havre par François-Guillaume Coëssin, en 1811.
 Nautile : type de voilier de plaisance des .
 Nautile : sous-marin de poche de l'Ifremer.

Voir aussi